Stefan (voornaam), een voornaam van Griekse oorsprong
Stefan (schip, 1952), een Nederlands vracht- en passagiersschip
Stefan (stripreeks) of Cédric, een Belgische stripreeks van Raoul Cauvin en Laudec
Stefan (voetballer), een Braziliaanse voetballer
Stefan (muziekalbum), een muziekalbum van Dennis González
Stefan (zanger), een Estische zanger